Amazulu (band), een Britse band
AmaZulu FC Durban, een Zuid-Afrikaanse voetbalclub